Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der XXV. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates. Die XXV. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats begann am 29. Oktober 2013 und endete am 8. November 2017. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrates. Deshalb beginnt die Legislaturperiode des Bundesrates stets mit der Konstituierung eines neu gewählten Nationalrats und endet mit der Neukonstituierung des nachfolgenden Nationalrats, ohne, dass sich der Bundesrat selbst deswegen zu einem der beiden Zeitpunkte neu konstituieren hätte müssen.

Veränderungen während der Legislaturperiode 
Die Beschickung des Bundesrats durch die Landtage hat zur Folge, dass sich die Zusammensetzung des Bundesrats nach jeder Landtagswahl verändern kann. Entsprechend der bei den Landtagswahlen erreichten Mandatsverhältnisse in den Landtagen entsenden diese im Verhältnis dazu Parteienvertreter in den Bundesrat. Im Laufe der 25. Gesetzgebungsperiode kam es in Vorarlberg 2014, im Burgenland 2015, in Oberösterreich 2015, in der Steiermark 2015, sowie in Wien 2015 zu Landtagswahlen.

Nach der Oberösterreichischen Landtagswahl verloren ÖVP und SPÖ jeweils einen Mandatar, die FPÖ gewann zwei Mandate im Bundesrat hinzu. Genau das gleiche Ergebnis brachte auch die Landtagswahl in der Steiermark: ÖVP und SPÖ verloren jeweils ein Bundesratsmitglied, während die FPÖ zwei steirische Bundesratsmitglieder dazu gewinnen konnte. Bei der Landtagswahl in Wien verlor die ÖVP ihr einziges Wiener Bundesratsmandat an die FPÖ, die damit ab 2015 vier Wiener Bundesratsmitglieder entsandte. Die Landtagswahlen in Vorarlberg und im Burgenland brachten hingegen keine Veränderungen an der (parteimäßigen) Zusammensetzung des Bundesrats mit sich. Insgesamt verloren daher in der 25. Gesetzgebungsperiode die ÖVP drei Mandate und die SPÖ zwei Mandate im Bundesrat, während die FPÖ diese fünf Mandate hinzugewinnen konnte.

Zwei Mandate kamen der FPÖ allerdings während der Legislaturperiode außerhalb von Landtagswahlen abhanden: Mit 16. Juni 2015 wurde Dietmar Schmittner aus Partei und Fraktion ausgeschlossen, nachdem er sich der Gruppe um den abtrünnigen ehemaligen Salzburger Landesparteichef Karl Schnell angeschlossen hatte. Schmittner wurde damit fraktionsloses Mitglied des Bundesrats. Einen weiteren Mandatar verlor die FPÖ im Zuge der Nachbesetzung des Mandats von Gerhard Dörfler, der im März 2017 seinen Rücktritt erklärt hatte. Nachdem die Kärntner FPÖ angekündigt hatte, dass Dörflers Nachfolger im Bundesrat Dietmar Rautner werden solle, dies aber zuvor nicht mit der vor Rautner gereihten Jutta Arztmann besprochen hatte, erklärte diese, nicht auf ihr Mandat zu verzichten. Sie trat in der Folge aus der Partei aus und nahm das Bundesrats-Mandat als fraktionsfreies Mitglied an.

Mitglieder in der 25. Legislaturperiode

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der XXV. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

Einzelnachweise 

25